Program Sputnjik, naziv za niz sovjetskih svemirskih letjelica bez ljudske posade, lansiran 1957. godine.
 Sputnjik 1, sovjetski umjetni satelit, lansiran 1957., prvi umjetni satelit uopće
 Neki od sljedećih Sputnjika:
 Sputnjik 2  (posada: pas Lajka)
 Sputnjik 3 
 Sputnjik 4 
 Sputnjik 5 (posada: psići Belka i Strelka)
 Sputnjik 6
 Sputnjik 7
 Sputnjik 8
 Sputnjik 19
 Sputnjik 20
 Sputnjik 21
 Sputnik (preglednik), internetski preglednik za operacijski sustav MorphOS
 16260 Sputnik, asteroid
 Sputnjik (časopis), sovjetski časopis koji je izlazio od 1967. do 1991.
 Sputnik (album), album grupe Vatra.